Алекса́ндр Ильи́н:
 Ильин, Александр Адольфович (род. 1952) — советский и российский актёр.
 
 Ильин, Александр Алексеевич (1941—2005) — советский и российский журналист, писатель.
 Ильин, Александр Анатольевич (1952—2019) — материаловед, академик РАН.
 
 Ильин, Александр Витальевич (род. 1962) — телепродюсер, ведущий.
 Ильин, Александр Владимирович (род. 1973) — российский учёный в области кибернетики, член-корреспондент РАН.
 Ильин, Александр Иванович (1899—?) — инженер, лауреат Сталинской премии.
 Ильин, Александр Львович (1956—2020) — советский и белорусский историк, краевед, математик.
 
 Ильин, Александр Юрьевич (род. 1997) — российский регбист.
 Ильин, Александр Яковлевич (1907—1990) — полный кавалер ордена Славы.